Хюм може да се отнася за:

Географски обекти 
 Хюм, село в окръг Едгар, Илинойс, Съединени американски щати;
 Хюм, язовир в Австралия, наречен на Хамилтън Хюм

Личности 
 Аликзандър Хюм (ок.1560 – 1609), шотландски поет;
 Алън Хюм (1829 – 1912), британски политик, син на Джоузеф Хюм;
 Дейвид Хюм (1711 – 1776), шотландски философ;
 Джоузеф Хюм (1777 – 1855), британски политик;
 Джон Хюм (1937 – 2020), британски политик;
 Патрик Хюм (1641 – 1724), шотландски политик;
 Хамилтън Хюм (1797 – 1873), австралийски изследовател.